Remag steht für:

 Remag (Automarke), ehemalige deutsche Automarke aus dem Jahr 1924
 Remag (Unternehmen), deutscher Stahlhändler